Ferrissia är ett släkte av snäckor. Ferrissia ingår i familjen Ancylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sötvattenslungsnäckor
Ferrissia